La  du championnat du monde de basket-ball masculin des moins de 19 ans se déroule à Prague en République tchèque du  au . Elle regroupe les 16 meilleures sélections nationales composées de joueurs de 19 ans et moins, nés au plus tard en 1994. Les États-Unis sont les tenants du titre et remportent la compétition. La Serbie est médaille d'argent et la Lituanie médaille de bronze. L'Américain Aaron Gordon est élu meilleur joueur de la compétition.

Formule de la compétition 

Seize sélections nationales, composées de joueurs de 19 ans maximum, s'affrontent. Les équipes sont réparties en quatre groupes de quatre lors du premier tour qui se déroule du 27 au 29 juin. Les trois meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour le second tour, soit douze équipes. Les équipes ayant terminé à la quatrième place de leur groupe disputent directement les matches de classement pour la , sous forme d'une poule à quatre équipes, du 1 au 3 juillet.

Les douze équipes qualifiées sont réparties en deux groupes de six (E et F). Chaque équipe affronte les équipes qu'elle n'a pas affrontées au premier tour, soit trois matches par équipe. Les résultats du premier tour sont additionnés aux résultats du second tour pour établir les classements des groupes E et F. Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Les deux derniers disputent les matches de classement pour la  sous forme d'un tournoi à quatre les 5 et 6 juillet.

La phase finale se tient du 5 au 7 juillet. Les équipes éliminées en quarts de finale disputent les matches de classement pour la  sous forme d'un tournoi à quatre les 6 et 7 juillet.

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Résultats et classements

Second tour

Matches de classement

à

à

Tour final

Tableau principal

Matches pour la

Classement final

Récompenses individuelles 

Most Valuable Player
 Aaron Gordon

Cinq majeur de la compétition.
 Jahlil Okafor
 Aaron Gordon
 Dario Šarić
 Dante Exum
 Vasilije Micić

Notes et références 

2013
Basket-ball masculin des moins de 19 ans
Basket-ball masculin des moins de 19 ans 2013
Monde masculin des moins de 19 ans 2013
Monde masculin des moins de 19 ans 2013
Monde masculin des moins de 19 ans
Sport en Tchéquie en 2013
Sport en juin 2013
Sport en juillet 2013